Adagio puede referirse a:

 Adagio, álbum en directo de Mónica Naranjo.
 Adagio, baile acrobático.
 Adagio,  banda francesa de metal progresivo.
 Adagio; en lingüística, frase corta pero memorable que contiene y expresa algún elemento de conocimiento o experiencia importante.
 Adagio; en música, una indicación de tempo o un movimiento de una pieza musical. 
 Adagio, programa informático que solo funciona en servidores, para la red Gnutella2.